Москвичёв — русская фамилия. Известные носители:
 Москвичёв, Александр Васильевич (1938—2020) — художник-график, член Союза художников СССР.
 Москвичёв, Валерий Аркадьевич (род. 1950/1951) — советский футболист.
 Москвичёв, Виктор Александрович (1922—1997) — капитан Советской Армии, Герой Советского Союза (194).
 Москвичёв, Владимир Андреевич (род. 2000) — российский футболист.
 Москвичёв, Евгений Сергеевич (род. 1957) — депутат Государственной Думы.
 Москвичёв, Иван Романович (1913—1978) — советский государственный и политический деятель, председатель Президиума Верховного Совета Марийской АССР.
 Москвичёв, Игорь Евгеньевич (род. 1971) — украинский футболист.
 Москвичёв, Лев Николаевич (1932—2012) — советский и российский социолог, доктор философских наук.